30-й егерский полк — пехотный полк Русской императорской армии, существовавший в 1806—1833 годах.

Места дислокации 
Серпухов Московской губернии (1820), второй батальон — в Слободско-Украинской губернии, при поселенной Уланской дивизии. Полк входил в состав 15-й пехотной дивизии.

Формирование полка 
Сформирован 24 июля 1806 г. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. все три батальона были присоединены к Ряжскому пехотному полку. Старшинство полка сохранено не было.

Кампании полка 
Оба действующих батальона находились в составе 17-й пехотной дивизии 2-го корпуса 1-й Западной армии; гренадерская рота состояла в 1-м сводно-гренадерском батальоне 5-го корпуса той же армии; эти батальоны приняли участие во многих сражениях Отечественной войны и в Заграничных походах. Запасной батальон находился в Рижском гарнизоне.

Знаков отличия 30-й егерский полк не имел.

Шефы полка 
 24.08.1806 — 25.02.1807 — полковник Козлов
 25.02.1807 — 20.09.1808 — генерал-майор фон Миллер, Карл Карлович 1-й
 24.12.1808 — 22.06.1815 — полковник Забелин, Кирилл Васильевич

Командиры полка 
 25.02.1807 — 24.12.1808 — полковник Козлов
 02.06.1809 — 03.03.1810 — майор Карачев
 12.12.1810 — 16.04.1812 — майор Живоглядов
 22.06.1815 — 11.02.1816 — полковник Забелин, Кирилл Васильевич
 11.02.1816 — 26.05.1826 — подполковник (с 18.10.1821 полковник) Роговский, Александр Васильевич (исполнял обязанности командира полка с 14.09.1815)
 1829 — 28.01.1833 — подполковник (с 1830 полковник) Пантелеев, Илья Андреевич

Вымышленные персонажи 
 Скалозуб, персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», в 1813 году служил в 30-м егерском полку вместе со своим братом и был награждён за участие в боях в Силезии:

В тринадцатом году мы отличались с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом.

Да, счастье, у кого есть эдакий сынок!
Имеет, кажется, в петличке орденок?

За третье августа; засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею.

Источники 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895

Примечания 

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1806 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году